«Brightest Blue» — четвертий студійний альбом британської поп-співачки Еллі Голдінг. Платівка вийшла 17 липня 2020 через лейбл Polydor Records.

Список композицій 

Примітки
  означає додаткового продюсера
  означає вокального продюсера

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Еллі Голдінг
Альбоми Polydor Records